De Sudamericano Femenino 1998 was de 3de editie van de Sudamericano Femenino. Het werd gehouden in Mar del Plata, Argentinië. De winnaar was Brazilië.

De teams werden in twee poules verdeeld. De nummers een en twee gingen naar de halve finales.

Teams

Poule A

Poule B

Groepsfase

Poule A

Wedstrijdresultaten 
2 maart 1998

4 maart 1998

5 maart 1998

6 maart 1998

8 maart 1998

10 maart 1998

Poule B

Wedstrijdresultaten 
1 maart 1998

3 maart 1998

5 maart 1998

7 maart 1998

9 maart 1998

Halve finales 
13 maart 1998

Om derde plaats 
15 maart 1998

Finale 
15 maart 1998

Kampioen

Externe link 
 Alle uitslagen op een rij

Sudamericano Femenino
Voetbal in 1998
Voetbal in Argentinië
Sportevenement in Argentinië